Franconville ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Franconville (Val-d’Oise) im Département Val-d’Oise
 Franconville (Meurthe-et-Moselle) im Département Meurthe-et-Moselle